Hügellandweg steht für folgende Wanderwege in Nordrhein-Westfalen:
 Hügellandweg (Bielefeld)
 Hügellandweg (Sauerland)